Барсак () — коммуна во Франции.
 Барсак — один из аппелласьонов Бордо, специализируется на сладких белых винах позднего урожая.

Фамилия
 Барсак, Андре (1909—1973) — французский художник и кинорежиссёр, брат Л. Барсака.
  (1931—2015) — французский актёр, сын Л. Барсака.
 Барсак, Леон (1906—1969) — французский художник.